Christian David peut faire référence à :
 Christian David, dit « Le Beau Serge », un malfaiteur ;
 Christian David, un psychanalyste.